Morag peut désigner :

  ou Mhorag, un animal préhistorique qui vivrait dans le  Loch Morar en Écosse
 Morąg  (en allemand : Mohrungen, en vieux-prussien : Marangan, en lituanien : Maurungėnai), une commune de Pologne (Mazurie)
 Morag, une ancienne colonie israélienne du Gush Katif (bande de Gaza, évacuée en 2005
 Mòrag, un prénom gaélique écossais parfois traduit comme Sarah ou Maureen ou Marion, correspondant au prénom gaélique irlandais 
 , un des premiers moutons clonés
 Morag, un commandeur klingon de Star Trek : La Nouvelle Génération (épisode "")
 Morag, une planète de fiction du film Les Gardiens de la Galaxie (2014)
 , un personnage de la série australienne Home And Away (Summer Bay)
 Mòrag Ladair, personnage du jeu vidéo Xenoblade Chronicles 2